Читур — село (аул) в Лакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет «Кулущацкий»».

Географическое положение 
Село расположено в 3,5 км к юго-западу от районного центра — села Кумух на реке Читтурданих.

Население

Инфраструктура 
В селе действуют начальная школа, сельский клуб, фельдшерский пункт.

Ссылки 
Описание села на сайте районной администрации

Примечания 

Населённые пункты Лакского района